L'Ethniki Erasitechniki Kategoria 1980-1981 è la 6ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1981-1982
      Retrocesse nei campionati regionali 1981-1982

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1981-1982
      Retrocesse nei campionati regionali 1981-1982

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1981-1982
      Retrocesse nei campionati regionali 1981-1982

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1981-1982
      Retrocesse nei campionati regionali 1981-1982

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1980
Calcio nel 1981